Hoštice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hoštice u Litenčic, Gemeinde im Okres Kroměříž
Hoštice u Volyně, Gemeinde im Okres Strakonice
Hoštice, Ortsteil von Mochtín, Okres Klatovy
Hoštice, Ortsteil von Nemyšl, Okres Tábor
Hoštice, Ortsteil von Vodochody, Okres Praha-východ
Hoštice, Ortsteil von Hoštice-Heroltice, Okres Vyškov
Hoštice nad Labem, auch Děčín XXIX, Ortsteil von Děčín, Okres Děčín

Hoštice-Heroltice, Gemeinde im Okres Vyškov
Horní Hoštice, Ortsteil von Javorník, Okres Jeseník
Malé Hoštice, Ortsteil von Opava, Okres Opava
Střelské Hoštice, Gemeinde im Okres Strakonice
Šumavské Hoštice, Gemeinde im Okres Prachatice
Velké Hoštice, Gemeinde im Okres Opava

Siehe auch:
Hostice, Ortsteil von Ruda nad Moravou, Okres Šumperk
Hostice, Gemeinde in der Slowakei